Президентские выборы в Союзе Коморских островов планировались на 2 (первый тур) и 16 ноября 2014 года (второй тур), однако позже из-за финансовых затруднений были перенесены на 2016 год.

Первый тур выборов состоялся 21 февраля 2016 года. По его итогам была определена тройка кандидатов, из которых во втором туре 10 апреля был выбран президент страны.

Президентом был избран Азали Ассумани.

Контекст 
Президентом Союза Коморских Островов попеременно становятся жители трёх основных островов страны; Ндзуани, Гранд-Комор и Мохели. Выборы 2006 года были ограничены кандидатами из Анжуана, а выборы 2010 года — кандидатами из Мохели. В результате, в 2016 году кандидаты в президенты ограничены жителями Гранд-Комор. В то же время, бывший президент от Анжуана Ахмед Абдалла Самби заявил о выдвижении своей кандидатуры.

Итоги выборов

Примечания 

Выборы на Коморах
Коморы
2016 год на Коморах